

Astronomia
 Russell – cratere lunare
 Russell – cratere su Marte
 1762 Russell – asteroide della fascia principale

Aziende
 Russell Motor Car Company – casa automobilistica canadese

Geografia
 Canada
 Russell – municipalità rurale del Manitoba
 Russell – comune (township) dell'Ontario
 Nuova Zelanda
 Russell – città del Distretto di Far North
 Isole Salomone
 Isole Russell – gruppo di isole 
 Stati Uniti d'America
 Russell – città della contea di White, Arkansas
 Russell – città della contea di Lucas, Iowa
 Russell – capoluogo della contea di Russell, Kansas
 Russell – città della contea di Greenup, Kentucky
 Russell – comune della contea di Hampden, Massachusetts
 Russell – città della contea di Lyon, Minnesota
 Russell – città della contea di St. Lawrence, New York
 Russell – città della contea di Bayfield, Wisconsin 
 Russell – città della contea di Lincoln, Wisconsin 
 Russell – città della contea di Sheboygan, Wisconsin

Persone

Altro 
 Russell – nome proprio di persona inglese maschile
 Russell – famiglia storica britannica
 Russell – personaggio della serie Guida galattica per gli autostoppisti
 Russell – personaggio del film Pixar Up e delle opere correlate

Pagine correlate 
 Russel
 Arthur Russell